Kozłowiec peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Kozłowiec, un village de la voïvodie de Łódź
 Kozłowiec, un village de la voïvodie de Mazovie